Adenopatia este o maladie care constă în creșterea în volum a ganglionilor limfatici.
Cauza poate fi: inflamatorie, infecțioasă sau tumorală.
Se poate manifesta prin durere sau/și prin febră.

Localizări mai frecvente: părțile laterale ale gâtului, zona axilară, deasupra claviculei sau zona inghinală.
Poate fi de mai multe feluri: infecțioasă (acută sau cronică, localizată sau generalizată), alergică, imunologică sau malignă.

Tratamentul vizează boala de bază.
Astfel, infecțiile sunt tratate cu antibiotice, antiinflamatoare, antipiretice.
Maladiile imunologice au terapii specifice, iar tratamentul cancerului va implica, după tipul tumorii, rezecție chirurgicală, chimioterapie sau radioterapie.

Inflamații
Sistemul limfatic